Tzar – titolo del sovrano dell'Impero russo
 Tzar: Excalibur e il Re Artù – videogioco strategico in tempo reale per PC pubblicato nel 2002
 Tzar – primitivo carro armato russo sviluppato tra il 1914 e il 1915
 Tzar – comunità rurale dell'Artsakh